Сезон 2000/2001 стал для Лацио 19-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. После успеха в чемпионате руководство продолжило оказывать доверие главному тренеру Свен-Ёран Эрикссону. Команда неплохо начала сезон, однако в октябре 2000 Эрикссона назначили на пост главного тренера сборной Англии. После этого результаты команды стали падать. В итоге в января Краньотти уволил специалиста и снова назначил на пост главного тренера Дино Дзоффа. Таким образом, "орлы" не смогли защитит титул чемпиона Италии и закончили первенство на 3-м месте.

Из трофеев удалось выиграть только Суперкубок Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Сезоны ФК «Лацио»